A112 (België) - weg in België
 A112 (Groot-Brittannië) - weg in Groot-Brittannie